Hamaker ist der Familienname folgender Personen:

 Hendrik Arent Hamaker (1789–1835), niederländischer Philologe und Orientalist
 Hendrik Jacobus Hamaker (1844–1911), niederländischer Rechtswissenschaftler
 Hugo Christiaan Hamaker (1905–1993), niederländischer Physiker

Siehe auch:
 Hamaker-Konstante
 Hammacher